Barnum Was Right – cortometraggio di animazione del 1926 prodotto dalla Sherwood-Wadsworth Pictures
Barnum Was Right – film del 1929 diretto da Del Lord